Списък на паметниците, посветени на Освобождението. След освобождението на България от османско иго, в знак на признателност към героизма и саможертвата на воините, отдали живота си за свободата на отечеството ни, са построени няколко стотин паметника.

Вижте също 
 Руски и съветски паметници в България по области
 Паметници на победата

Източници 

Списъци за България